Municipio de Spring Brook puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Spring Brook (condado de Kittson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kittson.
 Municipio de Spring Brook (condado de Lackawanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lackawanna.